

Коротково — присілок, Біловський округ, Кемеровська область
 Коротково — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Коротково — село, Красночикойський район, Забайкальський край